Hayasaka ist der Familienname von:
 Akira Hayasaka (1929–2017), japanischer Drehbuch-Autor
 Januarius Kyūnosuke Hayasaka (1883–1959), japanischer Bischof
 Fumio Hayasaka (1914–1955), japanischer Komponist
 Hitomi Hayasaka (* 1982), japanisches Model, Schauspielerin und Pornodarstellerin
 Irenaeus Hayasaka (1888–1946) japanischer Geistlicher
 Keisuke Hayasaka (* 1984), japanischer Baseballspieler
 Miki Hayasaka (* 1955), japanischer Illustrator und Mangaka
 Ryōta Hayasaka (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Sachi Hayasaka (* 1960), japanische Jazzmusikerin
 Yoshie Hayasaka (* 1975), japanische Schauspielerin und Sängerin